Lotus Records é uma gravadora da Áustria. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras da Áustria
Membros da IFPI